Уполу () — остров вулканического происхождения в южной части Тихого океана, входящий в состав Самоа.

География 
Длина острова — 75 км, площадь — 1118,7 км² (включая расположенные вокруг Уполу восемь крошечных островков — 1125 км²). На западе острова расположен международный аэропорт Фалеоло, на севере — столица Самоа — Апиа. На острове не было исторически задокументированных извержений.

На острове проживает самый маленький вид пауков , внесённый в Книгу рекордов Гиннесса.

На острове расположено несколько кратерных пресноводных озёр, в том числе: Ланотоо, Фити, Ланонанеа, Оломага, Ланотаата; его также пересекают несколько небольших рек, в том числе — Фагафалоа. 

Имеются водопады: Тогитогига, Сопоага, Фуипизия, Папапапаи-Таи.

История 

В самоанской мифологии Уполу была первой женщиной на острове. В конце XVIII и начале XIX веков остров иногда также называли Оялава или Ойолова. В конце XIX века Роберт Льюис Стивенсон владел на острове плантацией площадью 1,6 км² и умер на нём в 1894 году.

Население 
В 2006 году численность населения острова составляла 136 674 человека. Он является самым заселённым островом из архипелага Самоа.

Административное деление 

Из 11 округов Самоа на острове Уполу находится 5:

¹ включая острова Маноно, Аполима и Нуулопа² включая острова Алеипата и остров Нуусафее

См. также 
 Ланотоо (озеро)

Примечания 

Острова Самоа
Острова Австралии и Океании
Острова Тихого океана